Чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниоров 1977 — десятый чемпионат Европы по хоккею с шайбой среди юниорских команд. Чемпионат прошел в Бремерхафене (ФРГ) с 1 апреля по 10 апреля 1977 года. Чемпионом Европы стала юношеская сборная Швеции.

Группа А 

Сборная Румынии была снята с соревнований.

Призы и награды чемпионата

Медалисты

Группа В 
Матчи прошли в Бильбао и Сан-Себастьяне (Испания) с 30 марта по 4 апреля 1977 года.

Предварительный раунд 
Группа 1

Группа 2

Стыковые матчи 

Сборная Норвегии вышла в группу А. Сборная Испании выбыла в группу C. Лучший бомбардир — Андерсен (Норвегия).

Ссылки 
 Архив
 1977 год. 10-й чемпионат Европы среди юниоров.

1977
1977 год в хоккее
Чемпионаты Европы в ФРГ
Апрель 1977 года
Чемпионаты Европы в 1977 году
Международные спортивные соревнования в Бремерхафене
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Германии